Bakersfield Condors ist der Name folgender Eishockeyteams der Vereinigten Staaten:

 Bakersfield Condors (AHL) in der American Hockey League (seit 2015)
 Bakersfield Condors (ECHL) in der ECHL (1998 bis 2015)